Il torneo singolare femminile dei Campionati mondiali di badminton 2018 si è svolto dal 30 luglio al 5 agosto 2018.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Campionati mondiali di badminton 2018